Hesperia (řecky: Ἑσπερια) je bytost z řecké mytologie, kde může označovat následující postavy, či místa:
 Hesperia ─ jedna z Hesperidek; v některých verzích je označována jako Éósforova dcera
 Hesperia ─ nazývána Asteropé, manželka či milenka Aiakova a dcera řeky Kebrény
 Hesperia ─ "západní země" je starořecké označení pro Itálii, jenž se používal v latinské epické poezii
 Hesperia ─ název pro Pyrenejský poloostrov a severozápadní Afriku používaný ve starořeckých a byzantských pramenech

Řecká mytologie